Le tournoi de tennis de Lisbonne 1983 s'est déroulé sur terre battue du 4 au 10 avril et a été remporté par le Suédois Mats Wilander.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 1983 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP

Tennis masculin en 1983
1983 au Portugal
Tennis en avril 1983